Пухівка — село в Україні, в Броварському районі Київської області.
 Пухівка, гага (Somateria mollissima) — морська качка, поширена уздовж північного узбережжя Європи, Східного Сибіру і Північної Америки.
 Пухівка (Eriophorum L.) — рід багаторічних зіллястих рослин родини Осокових.